Esporte Clube XV de Novembro ("XV de Jaú") – società calcistica brasiliana con sede nella città di Jaú, nello stato di San Paolo
 Esporte Clube XV de Novembro ("XV de Piracicaba") – società calcistica brasiliana con sede nella città di Piracicaba, nello stato di San Paolo